Рене Рапп (англ. Reneé Rapp; народилася 10 січня 2000) - американська акторка і співачка. Після того, як вона виграла премію «Джиммі» за найкращу жіночу роль у 2018 році, вона взяла на себе роль Регіни Джордж у бродвейському мюзиклі «Злі дівчата» . Потім вона зіграла Лейтон у комедійному серіалі HBO Max Сексуальне життя студенток . У листопаді 2022 року вийшов її EP «Все для кожного» . У лютому 2023 року вийшла розкішна версія її міні-альбому «Все для кожного» з двома новими піснями.

Ранні роки та освіта 
Рапп три роки навчалася в середній школі Гоупвелла в Хантерсвіллі, штат Північна Кароліна, виступаючи в театральній програмі та граючи в університетській жіночій команді з гольфу, перш ніж перейти до Північно-західної школи мистецтв .  Корі Мітчелл, викладач театру Рапп, сказав, що Рапп «має особливу відзнаку. . . Є різниця, коли ця вокальна здатність поєднується зі щирими емоціями, які можуть зворушити аудиторію і які можуть буквально схвилювати аудиторію». 

У 2018 році Рапп отримала нагороду за найкращу жіночу роль на церемонії Blumey Awards, головній музично-театральній нагороді Шарлотти,  за роль Сандри в шкільній виставі Big Fish .  Потім Рапп відвідала десяту щорічну церемонію вручення премії Джиммі в Нью-Йорку, де врешті виграла номінацію «Найкраща жіноча роль», обійшовши сорок інших конкурентів на нагороду  . Ця перемога принесла їй стипендію в розмірі 10 000 доларів. Акторка Лаура Бенанті, яка вручала нагороду Рапп, сказала: «Я ніколи не буду такою впевненою, як та 18-річна дівчина».  Крім того, журнал New York Magazine висвітлював нагороду Jimmy Awards, що Рапп «підпалила сцену» своїм переможним виступом, «що спонукала зірок « Злих дівчат» разом спати з одним відкритим оком».

Кар'єра 
Після перемоги на премії «Джиммі» Рапп була обрана на роль Вендли в постановці <i id="mwMg">«Весняне пробудження»</i> у 2018 році театру Шарлотта.  27 липня 2018 року Рапп виступив на 2018 Supergirl Pro Surf and Music Festival.  23 вересня 2018 року вона взяла участь у четвертому щорічному бродвейському заході The Educational Theatre Foundation « Назад до школи», який проходив у Feinstein's/54 Below .  У грудні 2018 року вона прочитала роль Монтін у читанні <i id="mwPQ">параду</i> Roundabout Theatre Company .  12 січня 2019 року Рапп виступив на заході BroadwayCon 2019 Star to Be, заспівавши пісню «They Just Keep Moving the Line» із шоу Smash на NBC.  Наступного разу її побачили 4 березня 2019 року під час виступу на Feinstein's/54 Below's 54 Sings The High School Musical Trilogy , після чого відбувся їхній захід FOR THE GIRLS 28 березня 

28 травня 2019 року було оголошено, що Рапп візьме на себе роль Регіни Джордж у бродвейському мюзиклі <i id="mwTg">«Злі дівчата»</i>, номінованому на премію « Тоні», спочатку в обмеженому режимі з 7 по 26 червня, а потім назавжди, починаючи з 10 вересня 2019 року.  3 червня Рапп виступила у The Green Room 42, виконавши пісні з шоу після вступу Тіни Фей .  Виробництво було закрито 12 березня 2020 року у зв’язку із закриттям Бродвею ;  пізніше 7 січня 2021 року було оголошено, що шоу не відкриється знову. 

14 жовтня 2020 року Рапп була обрана на роль Лейтон, одну з чотирьох головних героїнь у серіалі Мінді Калінг на HBO Max «Сексуальне життя студенток» .  

14 листопада 2022 року Рапп оголосила про свій перший тур; «Все для всіх: перші шоу».  Було чотири дати туру по Сполучених Штатах : у Лос-Анджелесі, Мангеттені, Бостоні та Атланті . Через високий попит на квитки було додано нову дату в Брукліні, а також додаткові шоу в Лос-Анджелесі та на Манхеттені та оновлене приміщення в Атланті. Аншлаговий тур Рапп по США тривав з 6 по 18 грудня 2022 року, загалом було 8 концертів.

9 грудня 2022 року було оголошено, що Рапп знову зіграє свою роль Регіни Джордж в екранізації «Злі дівчата: Мюзикл» . 

12 січня Рапп оголосила про своє перше міжнародне виконання свого EP «Все для кожного». 19 січня вона тричі виконала розпродане шоу на O2 Forum Kentish Town.

Особисте життя 
Рапп заявила в інтерв'ю, що вона черпає «своє натхнення з класичної поп-музики та R&B-музики та змішує її зі своїми нинішніми фаворитами, Джазмін Салліван і Йеббою ».  Рене сказала, що однією з її улюблених виконавиць і джерел натхнення є Дженніфер Хадсон (така ж J.Hud), і вони разом заспівали одну з пісень J.Hud 27 січня 2022 року. Вони заспівали «In love With Another Man» на YouTube-шоу J.Hud. Вона грала в гольф у середній та середній школі. 

Рапп ідентифікує себе як бісексуалка.

Сцена

Фільмографія

Телебачення

Фільми

Дискографія

Розширені п'єси

Сингли

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
 
 Рене Рапп в соцмережі Instagram
Бісексуальні жінки
Американські акторки мюзиклів
Акторки США XXI століття
Співачки Північної Кароліни
Бісексуальні музиканти
Північна Кароліна
Шарлотт (округ Мекленберг)